Лучшие синглы США 2012 года (Billboard Year-End Hot 100 Songs of 2012) — итоговый список наиболее популярных синглов журнала Billboard по данным продаж за 2012 год. Лучшим синглом 2012 года стала песня «Somebody That I Used To Know» австралийского певца и автора Готье (записанная при участии новозеландской певицы Кимбры), которая 8 недель возглавляла общенациональный хит-парад США Billboard Hot 100. Это был первый год в истории Hot 100 когда все три первых места по итогам года заняли только новые исполнители.

См. также 
 Список лучших альбомов США 2012 года (Billboard)
 Список синглов № 1 в США в 2012 году (Billboard)

Примечания

Ссылки 
 Billboard Hot 100 Year-End Top 100 Singles of 2012. YouTube
 Top 100 лучших синглов по годам (Архив)
 Billboard Top Hits 2011—2012 mp3billboardtophits.blogspot.ru

Чарты Billboard 2012 года
Списки лучших синглов в США по годам (Billboard)
2012 год в музыке США